Tôt ou tard, éditeur de musique
 Tôt ou tard, compilation de musiques de ce label.
 Tôt ou tard est un film français réalisé par Anne-Marie Étienne, sorti en 1999
 Tôt ou tard est un album de Dry sorti en 2012